По́ле разложе́ния многочлена p над полем  — наименьшее расширение  поля  над которым  разлагается в произведение линейных множителей:
 где 

При этом  то есть это максимально возможное поле, все элементы где могут быть образованы сложением и умножением элементов поля  и чисел  как друг с другом, так и между собой. Поэтому о поле  разложения говорят как о расширении, полученном присоединением к  всех корней данного многочлена.

Аналогично вводится понятие поля разложения семейства многочленов  — такого расширения L, что каждый pi разлагается в L[x] на линейные множители и L порождается над K всеми корнями pi. Поле разложения конечного множества многочленов p1, p2, …, pn, будет, очевидно, полем разложения их произведения p=p1p2…pn.

Поля разложения является нормальным расширением. Более того, каждое нормальное расширение можно представить как поле разложения некоторого семейства многочленов.

Свойства 

 Поле разложения конечного семейства многочленов является конечным алгебраическим расширением поля .
 Поле разложения многочлена существует для любого семейства многочлена pi и определено однозначно с точностью до изоморфизма, тождественного на K.

Примеры 

 Если степень многочлена  не превосходит , то .
 Поле комплексных чисел  служит полем разложения многочлена  над полем  вещественных чисел.
 Любое конечное поле , где , есть поле разложения многочлена  над простым подполем .

Литература 

 Ван дер Варден Б.Л. Алгебра -М:, Наука, 1975
 Зарисский О., Самюэль П. Коммутативная алгебра т.1 -М:, ИЛ, 1963
 Ленг С. Алгебра -М:, Мир, 1967

Многочлены
Теория полей